Terra Brasilis Duo é um duo de violões formado por Edson Castel e Otávio Rosa, em 1996, na Florianópolis, capital de Santa Catarina.

Duos musicais
Bandas de jazz
Bandas de música popular brasileira
Bandas de rock
Bandas de bossa nova